

Черкаське — село, у Криничанському районі Дніпропетровської області.
 Черкаське — смт, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Черкаське — смт, Донецька область, Слов'янський район

Черкаське (Бєлгородська область) — село в Яковлевському районі Бєлгородської області.
 Черкаське (Воронезька область) — село в Павлівському районі Воронезької області.
 Черкаське (Пензенська область) — село в Пачелмському районі Пензенської області.
 Черкаське (Саратовська область) — село в Вольському районі Саратовської області.

Черкаське — село, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
  Черкаське  — колишня назва села Черкаськ Саркандского району Алматинської області.